Иоа́нн (благодать Божия, Бог милует, Яхве (Бог) смилостивился, Яхве помиловал) — церковная форма русского имени древнееврейского происхождения ( — Yōḥānān;  — Yěhōḥānān). От него произошло русское имя Иван.

Происхождение слова 
Имя пришло из древнееврейского языка ( — Iōḥānān, Iěhōḥānān) через древнегреческий (Ἰωάννης), и в дословном переводе означает «Господь сжалился».

Русское имя Иван появляется с XIV века из древнерусского и старославянского , . Написание Иваннъ сохраняется до XVI века (см., например, «Повесть о житии Александра Невского»,115; «Повесть о посаднике Щиле»; «Памятники старинной русской литературы» (издание Кушелева-Безбородко), 1, 21).

Примечания

Ссылки 
 
 

Имена еврейского происхождения
Мужские имена